John Russell henviser til flere personer, blandt andre:

 John Russell, 1. jarl af Bedford (1486-1555)
 John Russell, 4. hertug af Bedford (1710-1771)
 John Russell, 6. hertug af Bedford (1766–1839)
 John Russell, 1. jarl Russell (1792-1878) (se også Jarl Russell)
 John Russell (roer) (1935-2019) - engelsk roer